Диониджи Галлетто (ит. Dionigi Galletto; 26 января 1932 — 25 сентября 2011) — итальянский математик и механик, академик.

Профессор Диониджи Галлетто известен своими работами по , по математической теории упругости (включая как линейную упругость, так и ), по истории математики и космологии, а также по межгалактической небесной механике. В частности, он был одним из основателей указанной области космологии.

Диониджи Галлетто был профессором математической физики в Туринском университете:. Его считают одним из основателей-реорганизаторов школы математической физики в Турине в период после Второй мировой войны.

Избранные публикации

Исследовательские работы 
 .
  .
  . A continuation of the work , with the same title.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
 .
 . «Universe models and light propagation» (English translation of the title).

Биографические и исторические работы. Воспоминания 
 . «Идеи Эйнштейна в работах Гуидо Фубини и Франческо Севери» (русск.).
  , доступны на сайте Accademia delle Scienze di Torino. Воспоминания о .
  .
  .

Примечания

Литература 
  
  . The «Yearbook» of the renowned Italian scientific institution, including an historical sketch of its history, the list of all past and present members as well as a wealth of informations about its academic and scientific activities.
  . The first part () of an extensive work on the «Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena», reporting the history of the academy and biographies of members up to the year 2006.
  . Статья «Человек большой гуманности» (русский перевод заголовка), опубликованная в память о проф. Галлетто в местной газете Савильяно.
  . This commemoration was read at the Turin Academy by the author on June 20, 2012: a video of the conference has been released by  
 . This is a monographic fascicle published on the «Bollettino della Unione Matematica Italiana», describing the history of the «Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi» from its foundation in 1939 to 2003: it was written by Gino Roghi and includes a presentation by Salvatore Coen and a preface by Corrado De Concini. It is almost exclusively based on sources from the institute archives: the wealth and variety of materials included, jointly with its appendices and indexes, make this monograph a useful reference not only for the history of the institute itself, but also for the history of many mathematicians who taught or followed the institute courses or simply worked there.
  . The «Yearbook 2014» of the Serbian Academy of Sciences and Arts, published by the society itself and describing its past and present hierarchies, and its activities. It also reports some notes on its history, the full list of its members, obituaries and other useful information.
  . The «Yearbook 2014» of the Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli, published by the society itself and describing its past and present hierarchies, and its activities. It also reports some notes on its history, the full list of its members and other useful information.
  .
 .

Ссылки 
  .
 

Родившиеся в 1932 году
Умершие в 2011 году
Математики Италии
Механики Италии
Члены Академии деи Линчеи
Академики Сербской академии наук и искусств
Выпускники Падуанского университета